Уильям «Рэд» Хольцман (; 10 августа 1920 года, Бруклин, Нью-Йорк — 13 ноября 1998 года, Нью-Гайд-Парк, округ Нассо, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Известен как один из самых талантливых тренеров НБА за всю историю лиги. Чемпион НБЛ и чемпион НБА в составе «Рочестер Роялз» в качестве игрока, а также двукратный чемпион НБА в составе «Нью-Йорк Никс» в качестве тренера. Член Зала славы баскетбола с 1986 года.

Ранние годы 
Уильям Хольцман родился 10 августа 1920 года в Бруклине, самом густонаселённом боро Нью-Йорка, в еврейской семье иммигрантов, его мать была румынкой, а отец — русский. Его детство прошло в районах Оушен-Хилл и Браунсвилл, на востоке Бруклина, в середине 1930-х годов играл в баскетбол, на позиции разыгрывающего защитника, за среднюю школу имени Франклина Лейна. Учился в университете Балтимора и городском колледже Нью-Йорка, за команду которого он играл в течение двух лет, до окончания курса обучения в 1942 году. В том же году поступил на службу в ВМС США, где в течение двух лет играл за команду Норфолка, военно-морской базы Виргинии.

Профессиональная карьера игрока 
В 1945 году Хольцман, уволившись из ВМС, присоединился к клубу национальной баскетбольной лиги «Рочестер Роялз», поскольку никакого драфта тогда ещё не существовало. Позже выступал за команду «Милуоки Хокс». Всего в НБА провёл 6 сезонов, первый из которых в её предшественнице — БАА. В сезоне 1950/1951 годов Хольцман стал чемпионом НБА в составе «Роялз». Всего за карьеру в НБА сыграл 358 игр, в которых набрал 2166 очков (в среднем 6,1 за игру), сделал 344 подбора и 721 передачу.

Первые три сезона своей спортивной карьеры в составе «Рочестер Роялз» Хольцман провёл в НБЛ, сопернице БАА, где сыграл 138 игр, в которых набрал 1500 очков (в среднем 10,9 за игру). В сезоне 1945/1946 годов стал чемпионом НБЛ в составе «Роялз». Признавался новичком года НБЛ (1946). Два раза включался в 1-ую сборную всех звёзд НБЛ (1946 и 1948), а также один раз — во 2-ую сборную всех звёзд НБЛ (1947).

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры Хольцман тренировал команды «Милуоки/Сент-Луис Хокс» «Понсе Лайонс» и «Нью-Йорк Никс». В 1964—1966 годах приводил «Лайонс» к завоеванию титула чемпионов Пуэрто-Рико. В 1967 году сборная Пуэрто-Рико под его руководством заняла пятое место на Панамериканских играх в Виннипеге. В 1970 году признавался тренером года НБА. В сезонах 1969/1970 и 1972/1973 годов приводил «Никс» к званию чемпионов НБА. В 1986 году был избран в Зал славы баскетбола как тренер. В 1996 году вошёл в список десяти лучших тренеров в истории НБА, составление которого доверили представителям СМИ, регулярно освещающим НБА.

Два раза назначался на должность главного тренера матча всех звёзд НБА в команду Востока (1970—1971).

Смерть 
Рэд Хольцман умер 13 ноября 1998 года в медицинском центре Нью-Гайд-Парка (округ Нассо штата Нью-Йорк на острове Лонг-Айленд) на 79-м году жизни от лейкемии.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Статистика на сайте Jewsinsports.org
 Статистика в НБЛ на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика в БАА / НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Рочестер Роялз»
Игроки «Милуоки Хокс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Атланта Хокс»
Тренеры «Нью-Йорк Никс»
Члены Зала славы баскетбола
Родившиеся в Бруклине
Умершие на Лонг-Айленде
Выпускники Средней школы Франклина Лейна
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка